Исцеление:

 Исцеление — излечение, выздоровление; восстановление здоровья; нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности; положительный результат терапии по устранению заболевания или травмы, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности.
 Исцеление — догмат в христианстве.
 «Исцеление» (1917) — фильм Чарли Чаплина.
 «Исцеление» — японский фильм ужасов 1997 года режиссёра Киёси Куросавы.

См. также 

 Регенерация
 Чудеса Иисуса Христа